homonymies exactes
 Aldeia Nova, paroisse civile de la municipalité d'Almeida, située dans le district de Guarda ;
 Aldeia Nova, paroisse civile de la municipalité de Trancoso, située dans le district de Guarda ;

élément de la dénomination
 Aldeia Nova de São Bento, paroisse civile de la municipalité de Serpa, située dans le district de Beja ;
 Aldeia Nova do Cabo, paroisse civile de la municipalité de Fundão, située dans le district de Castelo Branco.

Voir aussi